DB-Baureihe 612 bezeichnet

 ab 1968 eine Triebwagen-Baureihe der Deutschen Bundesbahn, siehe DB-Baureihe VT 12.5
 die ab 1998 ausgelieferten Triebwagen der Deutschen Bahn, siehe DB-Baureihe 612 (1998)